ciò che è pertinente alla Croazia
 appartenente al gruppo etnico dei croati
lingua croata